

Geografia 
Dominica
 Wesley – capoluogo della Parrocchia di Saint Andrew
Stati Uniti d'America
 Wesley – città della Contea di Kossuth, Iowa
 Wesley – città della Contea di Washington, Maine
Sudafrica
 Wesley – città della Municipalità locale di Ngqushwa

Persone
 Wesley (Wesley Moraes Ferreira da Silva, n. 1996) – calciatore brasiliano
 Wesley (Wesley David de Oliveira Andrade, n. 2000) – calciatore brasiliano

 David Wesley – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Fred Wesley – trombonista e compositore statunitense
 John Wesley – teologo inglese
 Mary Wesley –  scrittrice britannica
 Paul Wesley – attore statunitense
 Samuel Wesley – organista, compositore e direttore di coro inglese
 Walt Wesley – cestista statunitense

Altro
 Wesley – nome proprio di persona inglese maschile